Loch Garry ist der Name von zwei schottischen Seen:
 Loch Garry (Perth and Kinross): See in der Council Area Perth and Kinross
 Loch Garry (Highland): See in der Council Area Highland